Гаджинский — фамилия.

Известные носители 
 Гаджинский, Джамо-бек Сулейман оглы (1888—1942) — азербайджанский государственный и общественный деятель.
 Гаджинский, Иса-бек Абдулсалам-бек оглы (1861—1919) — бакинский нефтепромышленник, купец первой гильдии.
 Гаджинский, Мамед-Гасан Джафаркули оглы (1875—1931) — азербайджанский государственный и политический деятель в правительстве Азербайджанской Демократической Республики.
 Гаджинский, Мехти-бек Сулейман оглы (1879—1941) — азербайджанский актёр и публицист, министр государственного контроля Азербайджанской Демократической Республики (в 1918 году).